|-
| 94301 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94302 - || || 15 de març, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 94303 - || || 15 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94304 - || || 13 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94305 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94306 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94307 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94308 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94309 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94310 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94311 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94312 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94313 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94314 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94315 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94316 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94317 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94318 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94319 - || || 17 de març, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 94320 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94321 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94322 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94323 - || || 27 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94324 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94325 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94326 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94327 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94328 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94329 - || || 26 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 94330 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94331 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94332 - || 2001 KF || 16 de maig, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94333 - || || 18 de maig, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94334 - || || 21 de juliol, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94335 - || || 31 de juliol, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94336 - || || 9 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94337 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94338 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94339 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94340 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94341 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94342 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94343 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94344 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94345 - || || 17 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94346 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94347 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94348 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94349 - || || 18 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94350 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94351 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94352 - || || 26 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94353 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94354 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94355 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94356 - || || 28 d'agost, 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 94357 - || || 27 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94358 - || || 23 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94359 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94360 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94361 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94362 - || || 11 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94363 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94364 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94365 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94366 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94367 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94368 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94369 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94370 - || || 10 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 94371 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94372 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94373 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94374 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94375 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94376 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94377 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94378 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94379 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94380 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94381 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94382 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94383 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94384 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94385 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94386 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94387 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94388 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94389 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94390 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94391 - || || 18 de setembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94392 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94393 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94394 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94395 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94396 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94397 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94398 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94399 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94400 Hongdaeyong || || 25 de setembre, 2001 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
4